Cette page répertorie les noms des villes et des principales agglomérations de Mongolie, leurs noms en transcription latine et en mongol, la population recensée le , les estimations pour le  ainsi que la population recensée le . La région administrative (l'aimag) est indiqué à l'exception d'Oulan-Bator qui est une municipalité autonome.

Annexes

Sources

Liens externes

Bureau national des statistiques de Mongolie
population des villes

Mongolie
Liste en rapport avec la Mongolie